Psora är ett släkte av lavar. Psora ingår i familjen Psoraceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Psora